!H
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg H
BadenWurttemberg H